Löh ist der Familienname folgender Personen:
 Clara Löh (* 1981), deutsche Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Gerhard Löh (* 1936), deutscher Schachspieler
 Johannes Löh (1752–1841), deutscher evangelischer Pfarrer

Löh ist der Name folgender Orte:
 Löh (Blumenthal), ein Wald und Park in Blumenthal (Bremen)
 Löh (Schalksmühle), ein Ortsteil von Schalksmühle, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Löh (Viersen), eine Ortslage der Stadt Viersen, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Löh (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Löh (Windeck), Ortsteil von Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Löhe